Zbigniew Białecki (1925–2010) – poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji z ramienia PZPR
 Zbigniew Białecki (1933–1990) – poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji z ramienia PZPR